Il singolare del torneo di tennis Atlanta Open 1973, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Stan Smith che ha battuto in finale Rod Laver 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Rod Laver (finale)
 Stan Smith (campione)
 Roy Emerson (secondo turno)
 Bob Lutz (primo turno)
 Dick Stockton (quarti di finale)
 Colin Dibley (secondo turno)

 John Alexander (secondo turno)
 Cliff Richey (semifinali)
 Niki Pilic (secondo turno)
 Phil Dent (secondo turno)
 Jaime Fillol (secondo turno)
 Bob Maud (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Atlanta Open 1973